Mastigodiaptomus är ett släkte av kräftdjur. Mastigodiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Mastigodiaptomus